Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Olivier Delaître e Fabrice Santoro che hanno battuto in finale Tomás Carbonell e Francisco Roig 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (campioni)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (semifinali)

 Grant Stafford /  Kevin Ullyett (quarti di finale)
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 1998
ATP Tour 1998